I comuni dell'Abruzzo sono i comuni italiani presenti nella regione Abruzzo. Sono 305 e sono così ricompresi (al 1º gennaio 2019):
104 nella provincia di Chieti;
108 nella provincia dell'Aquila;
46 nella provincia di Pescara;
47 nella provincia di Teramo.

Lista

Note 

Comuni dell'Abruzzo
Abruzzo